Ma fille, kidnappée à 4 ans () est un téléfilm américain réalisé par Don E. FauntLeRoy, et diffusé le  sur  et en France le  sur TF1.

Synopsis 
Une femme apprend que sa mère, Kayla, l'a kidnappée quand elle avait 4 ans. Alors qu'elle se rend à la police, Kayla est piégée dans un incendie. Elle apprend que ses vrais parents ont divorcé et que sa mère est une alcoolique. Elle voit Kayla partout, mais est-ce qu'elle est morte ?

Fiche technique 
 Réalisation : Don E. FauntLeRoy
 Scénario : Richard Brandes 
 Durée :  
 Pays :

Distribution 
Katie Boland (VF : Laetitia Godès) : Kayla
Karynn Moore (VF : Noémie Orphelin) : Alisha Barnes
Keisha Champagne : Beth
Maisie Merlock : Jude Saunders
Adam Michaels : Micky
Chandra Michaels : Alice Grey
Bella Wholey : Rissa
Maggie Scrantom : Valerie
Matt Trudeau (VF : Michelangelo Marchese) : Jeff
Zach Weil : Lucas Powell
Adam Ambruso : David
Jan Jeffcoat (VF : Sophie Landresse) : Carol Hastings
David Novak : Inspecteur Hobbs
Torey Atkins : Conducteur de la fourrière
CJ Richmond : Cameraman

Notes et références

Liens externes 
 

Téléfilm américain des années 2010
Téléfilm diffusé en 2018
Téléfilm de Lifetime
Thriller